De Piste (tijdschrift), een Nederlands tijdschrift over het circus
 De Piste (Zulte), een wijk in de Belgische gemeente Zulte